Il singolare del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jérôme Golmard che ha battuto in finale Nicolas Kiefer 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Àlex Corretja (primo turno)
 Carlos Moyá (semifinali)
 Tim Henman (quarti di finale)
 Greg Rusedski (secondo turno)

 Karol Kučera (secondo turno)
 Albert Costa (secondo turno)
 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Gustavo Kuerten (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 1999
ATP Tour 1999